Марк I може да се односи на следеће уређаје: 

 Марк I тенк из Првог светског рата
 Харвард Марк I - рани рачунар из 1944. године који је развио IBM.
 Манчестер Марк I - рани рачунар из 1949. године